Espéranto peut désigner :
 Espéranto la langue internationale lancée en 1887 par Louis-Lazare Zamenhof.
 Le  Espéranto, pseudonyme de Louis-Lazare Zamenhof
 (1421) Esperanto, un astéroïde découvert par Yrjö Väisälä en 1938
  est un virus informatique s'attaquant à plusieurs plateformes
  est une automobile dans le jeu vidéo Grand Theft Auto.
 , groupe de rock belgo-anglais éphémère des années 1970
  est un restaurant à Stockholm qui a reçu une étoile Michelin en 2007.
  est un hôtel à Pribylina en Slovaquie
  est un centre de congrès et un hôtel à Fulda (Allemagne).

Titres 

  est un album musical de Sakamoto Ryuichi.
 Esperanto, revue mensuelle éditée par l’association mondiale d'espéranto

Bateaux 
  est une péniche-restaurant dans la municipalité brésilienne Araruama.
  est un bateau espagnol construit en 1896, le premier objet nommé d'après l'espéranto dans le monde.

Homonymie de bateaux